Parazenidae är en familj av fiskar. Parazenidae ingår i ordningen sanktpersfiskartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Parazenidae 4 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sanktpersfiskartade fiskar
Parazenidae